

Geografia 
 Hondo (Rio Hondo) – fiume che scorre al confine tra Belize e Messico
 Hondo (Rio Hondo) – fiume dell'isola di Puerto Rico
 Hondo (Rio Hondo) – fiume della California (Stati Uniti), affluente del Los Angeles River
 Hondo – comunità non incorporata della contea di Lincoln, Nuovo Messico
 Hondo – centro abitato statunitense, nella Contea di Medina, Texas

Altro 
 Hondo – divinità della religione umbra
 Hondo – film del 1954 diretto da John Farrow
 Hondo – serie televisiva statunitense
 Hondo – personaggio dei fumetti creato da Gian Luigi Bonelli
 Danilo Hondo – ciclista tedesco
 Eisuke Hondo, Hidemi Hondo ed Ethan Hondo – personaggi del manga e anime Detective Conan.
 Cante hondo – stile del flamenco

Pagine correlate 
Rio Hondo